Le stade municipal de Korhogo est un stade de football de Côte d'Ivoire qui se situe dans la ville de Korhogo précisément près de la grande mosquée du quartier 14. Il peut accueillir  spectateurs.

Histoire

Lien externe 
 Stades de la Côte d'Ivoire 

Stade de football en Côte d'Ivoire
Stade portant le nom d'une ville
Korhogo